Э́ндрю Му́ллен Грей (; родился 30 ноября 1955, Глазго), более известный как Э́нди Грей — шотландский футболист, нападающий.

Карьера 
В 1975 году перешёл в «Астон Виллу» из шотландского «Данди Юнайтед». Отыграл в ней 4 сезона. 15 декабря 1975 сыграл первый матч за сборную Шотландии. Очень успешным в его карьере стал сезон 1976/77, в течение которого он, вместе с командой, выиграл Кубок лиги, а также вместе с Макдональдом стал лучшим бомбардиром сезона, забив 29 мячей.

В том же году получил премию ПФА как игрок года, а также как молодой игрок года. И стал первым футболистом, получившим эти две премии в один год, и одним из троих, вместе с Криштиану Роналду и Гаретом Бэйлом, кто получил 2 премии в один год, за всю историю её существования. Энди Грэй также стал лучшим бомбардиром своей команды в следующем сезоне. Выступая за «Данди Юнайтед», был лучшим бомбардиром Шотландии в сезоне 1974/75.

В 1979 году был продан в «Вулверхэмптон». С новым клубом выиграл Кубок лиги в 1980 году. С 1983 по 1985 играл за «Эвертон», с которым он выиграл Кубок Англии в 1984 году, забив гол в финале, а год спустя стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Кубков, также забив гол в финале. В 1985 году вернулся в «Астон Виллу», однако уже не демонстрировал такой результативности, как раньше. В 1987 был отдан в аренду в «Ноттс Каунти». Затем играл за «Вест Бромвич Альбион» и «Рэйнджерс».

Достижения 
 «Данди Юнайтед»
 Лучший бомбардир чемпионата Шотландии: 1975

 «Астон Вилла»
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1977
 Игрок года по версии футболистов ПФА: 1977
 Лучший молодой игрок года по версии футболистов ПФА: 1977
 Лучший бомбардир чемпионата Англии: 1977

 «Вулверхэмптон»
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1980

 «Эвертон»
 Чемпион Первого дивизиона Футбольной лиги: 1984/85
 Обладатель Кубка Англии: 1984
 Обладатель Кубка обладателей кубков: 1985

 «Рейнджерс»
 Чемпион Первого дивизиона Шотландской лиги: 1988/89

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Данди Юнайтед»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Игроки ФК «Челтнем Таун»
Тренерский штаб ФК «Астон Вилла»
Футбольные телекомментаторы